Hultetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hultetjärnet, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun, 
Hultetjärnen, sjö i Färgelanda kommun, 
Hultetjärnen (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Hultetjärnen (Trankils socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,

Se även
Hulttjärn
Hultstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn